

События 
 Захват Оттоном II Южной Ютландии.
 974—983 — Папа Бенедикт VII.
 Захват Фатимидами Марокко.
 Основан город Витебск.

Родились 
 Абу-ль-Хасан аль-Маварди - мусульманский мыслитель, правовед, последователь шафиитского мазхаба.
 Иаго ап Идвал ап Мейриг - король Гвинеда.
 8 марта - Ли Тхай-то, вьетнамский император.
 Лливелин ап Сейсилл - король Поуиса, Гвинеда и Дехейбарта.
 Фридрих фон Вальбек - бургграф Магдебурга, сын графа Зигфрида фон Вальбек.
 Эрменгол I (граф Урхеля).

Скончались 
 Аль-Мути Лиллах - халиф из династии Аббасидов.
 Задушен Папа Римский Бенедикт VI.
 Домн II.

См. также

Примечания